La gouvernante désigne une femme employée dans une grande maison, soit pour diriger le personnel domestique, soit pour veiller à l'éducation des enfants. Dans ce dernier sens, elle apparaît souvent dans la fiction. Gouvernante peut aussi avoir un sens politique comme féminin de gouvernant ou de gouverneur.

Métier 
 Gouvernante, métier de l'hôtellerie
 Gouvernante des Enfants de France sous l'Ancien Régime
 Gouvernante dans l'Angleterre georgienne et victorienne

Dans la fiction 
 La Gouvernante importune, poème français de Tristan L'Hermite, publié en 1638
 La Gouvernante, pièce française de Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée, publiée en 1747
 La Gouvernante, film muet français réalisé par Georges Denola, sorti en 1911
 Bébé et la Gouvernante, film muet français de Louis Feuillade, sorti en 1912
 La Gouvernante, film érotique italien réalisé par Giovanni Grimaldi, sorti en 1974
 La Gouvernante diabolique, téléfilm d'horreur australien réalisé par Igor Auzins, sorti en 1978
 La Gouvernante française, roman français d'Henri Troyat, publié en 1989
 Le Marquis et la Gouvernante, Une ravissante gouvernante, Une trop jolie gouvernante, romans britanniques de Barbara Cartland (1901-2000)
 Moi Cyrilia, gouvernante de Lafcadio Hearn, roman français d'Ina Césaire, publié en 2016
 La Gouvernante suédoise, roman français de Marie Sizun, publié en 2016
 La Gouvernante royale (The Governess), roman britannique de , publié en 2020